

Cinema 
 The Crow – film del 1914 diretto da B. Reeves Eason
 Il corvo - The Crow (The Crow) – film del 1994 diretto da Alex Proyas
 The Crow – colonna sonora del film del 1994

Fumetti 
 Il corvo (The Crow) – fumetto di James O'Barr del 1988

Correlati 
 Crow (disambigua)